Кан Дон Юн (родился 23 января 1989 года) — корейский го-профессионал 9 дана, победитель в мужском индивидуальном зачёте по го Всемирных интеллектуальных игр 2008 и в командной дисциплине на летних Азиатских играх 2010.

Биография 
Кан Дон Юн получил разряд первого профессионального дана по го в 2002 году и достиг высшего разряда — 9 дана в 2009. В 2008 году Кан Дон Юн стал победителем в мужском индивидуальном зачёте на Всемирных интеллектуальных играх. В 2009 Кан стал победителем 22-го розыгрыша Кубка Fujitsu, победив Пака Ён Хуна в полуфинале и Ли Чхан Хо в финале.

Титулы 

 Всего: 7 титулов, 6 раз участвовал в финальном розыгрыше титула.

Примечания

Ссылки 
 Кан Дон Юн на сайте GoGameWorld
 Кан Дон Юн в библиотеке сэнсея
 Партии Кана Дон Юна
 Интервью

Игроки го Республики Корея